«Штурм» — российский женский футбольный клуб из города Петрозаводск. Основан в 1988 году в городе Питкяранта.
Названия клуба
 1989—1991 — «Штурм» (Питкяранта)
 1992—1993 — «Штурм» (Петрозаводск)

История 
В 1988 г. клуб занял третье место на ленинградском фестивале прибалтийских республик и городов.

В 1989 году клуб заявился на участие в 3-ем Всесоюзном турнире на призы еженедельника «Собеседник». Дебют получился триумфальным. В отборочных играх был проигрыш от «Динамо» (Киев) 1:4, ничья с «Олимпом» (Караганда) 0:0 и победы над «Университетом» (Москва) 2:0 и «Махсати» (Кировобад) 10:0. Этого не хватило побороться за призы турнира. Успехи команды были замечены и клуб заявился в Чемпионат ВДФСОП. В Чемпионате ВДФСОП команда легко прошла отборочный тур и со второго места вышла в финал. А в финале было полное фиаско: поражения с одинаковым счетом 0:2 от клубов «Надежда» (Могилёв), «Волжанка» (Чебоксары) и «Латвия» (Рига), а также 0:3 от «Грация» (Алма-Ата) и ничья 0:0 «Сибирячкой» (Красноярск). По итогам выступлений 1989 года клуб получил место в первой лиге в Первом чемпионате СССР. Перед первым Чемпионатом СССР команда вновь сыграла на турнире на призы еженедельника «Собеседник»: вновь занято третье место в подгруппе, не сумев составить конкуренции «Текстильщику» (Раменское), но борясь на равных с «Элегией» (Бобровица), «Черноморочка» (Одесса) и «Олимпом» (Караганда). По итогам игр в первой лиге в 1990 году занято третье место и получена путевка в высшую лигу. По итогам выступлений в чемпионате 1991 года потеряно место в высшей лиге, но в связи с распадом СССР место в высшей лиге сохранено. Перед чемпионатом 1992 года клуб перебрался в Петрозаводск, но финансов еле хватило завершить чемпионат. Клуб сохранил место в высшей лиге, но из-за отсутствия средств оказался во второй лиге. В 1993 году клуб вышел в финал второй лиги, но финансов на участие не нашлось и клуб прекратил существование. Многие игроки в дальнейшем принимали участие в выступлении футбольного клуба «Ладенсо» (Питкяранта), выступавшем в 1998 г. во втором дивизионе Финляндии.

 Самая крупная победа над клубом «Орехово» (Орехово-Зуево) 9:0 (1993).
 Самое крупное поражение от клуба «Текстильщик» (Раменское) 0:5 (1992).

Турниры

Известные игроки 
 Алла Григорьева, мс, в сезоне 1995 года выступала за «Сююмбике-Зилант» (Зеленодольск) (22 игры, 3 мяча). В сезонах 1996—1997 гг. выступала за «Энергию» (Воронеж), забила 1 гол, становилась вице-чемпионом и обладатель Кубка России . Всего в высшей лиги Чемпионата России забила 7 мячей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Штурму»—30 лет. 28.10.2018

Женские футбольные клубы России
Футбол в Карелии
Спортивные клубы Петрозаводска